Vestfjorden kan henvise til:
 Vestfjorden (Svalbard) – en del af Wijdefjorden på Svalbard
 Vestfjorden (Nordkapp) – en fjord i Nordkapp kommune i Finnmark.
 Vestfjorden (Nordland) – en fjord mellem Lofoten og Salten i Nordland fylke
 Vestfjorden (Tinn) – del af søen Tinnsjå i Tinn kommune i Telemark.
 Vestfjorden (Nøtterøy) – del af Tønsbergfjorden i Vestfold
 Vestfjorden (Oslofjorden) – en del af indre Oslofjord.
 Vestfjorden – den vestligste del af søen Vannsjø i Østfold.
 Vestfjorden – den vestligste del af søen Vegår i Aust-Agder.